Leslie West (1905–1992) – brytyjski krykiecista
 Les West (Leslie West, ur. 1943) – brytyjski kolarz
 Leslie West (1945–2020) – amerykański muzyk